Widow – vedova in lingua inglese

Cinema 
 A Widow of Nevada – cortometraggio muto del 1913 diretto e interpretato da Arthur Mackley
 A Widow Visits Springtown – cortometraggio muto del 1911
 Widow Winks – cortometraggio muto del 1912

Musica 
 Dream Widow – EP del cantante e musicista statunitense Dave Grohl
 Professional Widow – brano musicale della cantautrice statunitense Tori Amos

Persone 
 Conrad Widow – giurista e politico tedesco
 Peter Hinrich Widow – giurista e politico tedesco

Altro 
 Red Widow – serie televisiva statunitense creata da Melissa Rosenberg per la ABC

Pagine correlate 
 Almost a Widow
 Black Widow
 The Little Widow
 The Merry Widow
 The Widow
 Winning a Widow